Суперкубок Росії з футболу 2013 — 11-й розіграш турніру. Матч відбувся 13 липня 2013 року між чемпіоном та володарем кубка Росії ЦСКА та віце-чемпіоном Зенітом.

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

Росія
Суперкубок Росії з футболу
Липень 2013
2013 у Росії